Кавалеры ордена Святого Георгия III класса на букву «М»

Список составлен по алфавиту персоналий. Приводятся фамилия, имя, отчество; звание на момент награждения; номер по спискам Григоровича — Степанова и Судравского; дата награждения. Лица, чьи имена точно идентифицировать не удалось, не викифицируются.

 Мадатов, Валериан Григорьевич, полковник, № 271, 22 февраля 1813
 Майдель, Егор Иванович, генерал-майор, № 502, 8 июля 1856
 Макаров, Пётр Степанович, генерал-майор, № 342, 29 октября 1813
 Малиновский, Сильвестр Сигизмундович, генерал-майор, № 411, 30 января 1829
 Малютин, Пётр Фёдорович, генерал-лейтенант, № 179, 20 мая 1808
 Мандерштерн, Карл Егорович, генерал-лейтенант, № 432, 22 августа 1831
 Мантейфель, Иван Васильевич, генерал-майор, № 185, 20 мая 1808
 Мантейфель, Эдвин Карл Рохус фон, генерал от кавалерии прусской службы, № 519, 27 декабря 1870
 Манфреди, Иосиф Игнатьевич, инженер-генерал-майор, № 376, 9 августа 1814
 Марков, Евгений Иванович; генерал-майор; № 148; 8 апреля 1807
 Мартынов, Андрей Дмитриевич, генерал-лейтенант, № 282, 25 марта 1813
 Мартынов, Николай Петрович, генерал-майор, № 452, 18 октября 1831
 Масальский, Николай Фёдорович, генерал-лейтенант, № 550, 29 ноября 1877
 Мейендорф, Казимир Иванович, генерал-майор, № 61, 14 апреля 1789
 Мекноб, Фёдор Иванович, секунд-майор, № 26, 4 декабря 1770
 Мелиссино, Пётр Иванович, генерал-майор, № 16, 27 августа 1770
 Меншиков, Александр Сергеевич, контр-адмирал, № 404, 15 июня 1814
 Мерлин, Павел Иванович, генерал-майор, № 305, 3 июня 1813
 Мехмандаров, Самет-Бек Садык-Бек, генерал-лейтенант, 20 января 1915
 Микрюков, Виктор Матвеевич, капитан 1-го ранга, № 496, 16 ноября 1855
 Милан IV Обренович, князь сербский, № 571, 3 июня 1878
 Милорадович, Андрей Степанович, генерал-майор, № 44, 10 июля 1775
 Милорадович, Михаил Андреевич, генерал-лейтенант, № 124, 12 января 1806
 Михельсон, Давид, подполковник, № 30, 5 июля 1771
 Михельсон, Иван Иванович, полковник, № 43, 12 февраля 1775
 Мишо, Людвиг Францевич, генерал-майор, № 289, 26 апреля 1813
 Мольский, Виталий Константинович, генерал-майор, № 577, 30 ноября 1879
 Морков, Евгений Иванович, генерал-майор, № 148, 8 апреля 1807
 Морков, Ираклий Иванович, бригадир, № 83, 25 марта 1791
 Мрозовский, Иосиф Иванович, генерал от артиллерии, 27 сентября 1914
 Муравьёв, Александр Захарович, генерал-майор, № 416, 5 октября 1829
 Муравьёв-Карсский, Николай Николаевич, генерал-майор, № 410, 1 января 1829
 Муромцев, Матвей Васильевич, генерал-майор, № 51, 26 ноября 1775
 Мусин-Пушкин, Валентин Платонович, генерал-майор, № 23, 1 ноября 1770
 Мюффлинг, Карл фон; генерал-майор прусской службы, № 389, 25 января 1817

Литература 

 
 
 
 

М